Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1990 го́да () — 46-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Судьи 
 Лучшими судьями были признаны: Владимир Директоренко, Роман Лаюкс, Борис Адьютов (все — Рига).

См. также 
 Чемпионат Прибалтики по футболу 1990

Ссылки 
 Статистика сезона на RSSSF

1990
Спорт в Латвии в 1990 году
Футбол в СССР в 1990 году